Виктор Свистуно́в:
 Свистунов, Виктор Викторович (род. 1983) — российский футболист, нападающий.
 Свистунов, Виктор Семёнович (1924—2019) — советский военачальник, генерал-лейтенант.